The Night Manager (boek) (Nederlands: De ideale vijand), een spionageroman van auteur John le Carré
 The Night Manager (televisieserie), een miniserie uit 2016 gebaseerd op het gelijknamige boek